Chad Hartigan (né en 1982), cinéaste et acteur américano-irlandais ;
 Grace Hartigan (1922-2008), artiste peintre américaine ;
 Joan Hartigan (1912-2000), joueuse de tennis australienne ;
 Mark Hartigan (né en 1977), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Pat Hartigan (1881-1951), acteur du cinéma muet et parlant, réalisateur américain ;
 Ross Hartigan (né en 1998), nageur sud-africain.

Voir aussi
 John Hartigan, personnage du comics Sin City.